FK Teplice 2008/09

Hlavní článek: FK Teplice

Tento článek se podrobně zabývá fotbalovou sezónou týmu FK Teplice v ročníku 2008 - 2009.

Aktuální soupiska

Léto 2008–2009 změny v kádru 

 Přišli

 Odešli:

Statistiky aktuální sezony 

 zahrnující ligu, evropské poháry a národní pohár

Externí odkazy 
 Ligová tabulka
 Web klubu
 Web přestupy

FK Teplice
Fotbal v Česku v roce 2008
Fotbal v Česku v roce 2009
Sezóny fotbalových klubů